Наш двор:
 Наш двор (фильм, 1956) — художественный фильм, Грузия-фильм, 1956, лирическая драма.
 Наш двор (фильм, 1996) — художественный фильм, Армения, режиссёр Микаэл Довлатян, мюзикл, комедия.
 Наш двор 2 (фильм, 1998) — художественный фильм, Армения, режиссёр Микаэл Довлатян, мюзикл, комедия.
 Наш двор 3 (фильм, 2005) — художественный фильм, Армения, режиссёр Микаэл Довлатян, мюзикл, комедия.
 Наш двор (сериал) — художественный сериал, комедия, приключения.